Etap steht für:
 Etap, eine Hotelkette, seit 2012 Ibis budget
 Etap (Zeitschrift), deutsch-türkische Zeitschrift

ETAP steht als Abkürzung für:
 Environmental Technologies Action Plan, europäischer Aktionsplan für Umwelttechnologien
 ETAP Yachting, belgischer Hersteller von Segelyachten
 European Technology Acquisition Programme, Studie über zukünftige Waffensysteme
 Entreprise Tunisienne d'Activites Petroliere, tunesische Ölgesellschaft
 ETAP (Übersetzungssystem), russische Computer-Übersetzungsprogramme ETAP-1 bis ETAP-4 von Juri Derenikowitsch Apressjan
 ETAP Lighting zuvor ETAP Information Technology, belgischer Hersteller von Lichttechnik und ehemals Computern, Workstations und Monitoren

ETAP